Adventure es un término en idioma inglés que en español significa « aventura ». Además, puede estar referido a:

Videojuegos 

 Adventure (Atari 2600), videojuego de acción y aventura editado por Atari en 1979.

Álbum 

 Adventure, segundo álbum de estudio de la banda estadounidense 'Television'.
 The Adventure, primer sencillo de la banda Angels & Airwaves.
Adventure, álbum de debut de estudio del artista francés Madeon.